Palito de oro puede referirse a:
El nombre común de la planta Asperula cynanchica.
El nombre común de la planta Bupleurum fruticescens.